Фигурант:
 Обсуждаемое лицо, участник какого-либо действа, являющегося предметом обсуждения, изучения, анализа.
 В искусстве:
 Артист балета, участвующий в групповых — в отличие от солиста — выступлениях.
 Драматический актёр, исполняющий роль без слов или в массовке. Устаревшее для актрис: фигурантка (комедиантка, лицедейка).
 Специалист со средним специальным образованием в кондитерском деле. Украшает кондитерские изделия.
 Судья по рабочим качествам собаки — стажировка собак на дрессировочной площадке.